Аројо Зонтле има више значења:

 Аројо Зонтле (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Зонтле (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику